La destinée est un concept similaire à ceux de destin ou de finalité.
 Destinée est le titre d'une chanson du film Les Sous-doués en vacances.
 Destinée est le nom d'un vaisseau spatial d'exploration automatisée construit par les Anciens qui apparait dans la série télévisée Stargate Universe.
 Destinée est le nom d'un personnage de comics de Marvel Comics.

 Destinée, film d'Armand du Plessy et Gaston Mouru de Lacotte, sorti en 1922
 Destinée, film indien sorti en 1994

Homonymie de titre